Томари — топоним:
Япония
 Томари — село в уезде Фуруу.
 Томари — бывшее село на острове Кунашир.
  — бывшее село в префектуре Тоттори.
Прочие страны
  — национальный парк в Новом Южном Уэльсе, Австралия.
 Томари — город в Сахалинской области, Россия.
См. также
 Томар
 Тамари